Сія́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 70 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сіяс на сайті французького Національного інституту географії
 Сіяс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіяс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіяс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіяс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда